Friedrich Hielscher, un journaliste, essayiste et idéologue politique allemand.
 Margot Hielscher, une chanteuse et actrice allemande.
 Ulf Hielscher, un bobeur allemand.